Лас Мохонерас има више значења:

 Лас Мохонерас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Мохонерас (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Мохонерас (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Мохонерас (Хала), насеље у савезној држави Најарит у Мексику